

Шампиони на Indy Lights

Вижте също 
 Инди Рейсинг Лийг
 Индикар
 Indycar Series Game

Индикар